UK Championship 1981, Coral UK Championship, var en inbjudningsturnering i snooker som spelades mellan 22 november och 5 december 1981 i Preston, England.

Steve Davis försvarade sin titel från föregående år, och var denna gång om möjligt ännu mer överlägsen: För andra året i rad vann han semifinalen med 9-0, denna gång mot Jimmy White, och i finalen slog han Terry Griffiths med 16-3.

Jimmy White deltog för första gången i UK Championship och gick alltså ända till semifinal.

Resultat

Huvudturnering 
I huvudturneringen deltog 32 spelare. Nedan redovisas resultaten från och med andra omgången.

Kval 
I kvalet gjorde 25 spelare upp om 8 platser i första omgången. De delades upp i grupper om 3 eller 4 spelare. Även här spelades matcherna i bäst-av-17 frames.

Källor

Referenser

Externa länkar 
Snooker Database

Snookersäsongen 1981/1982
1981
1981 i Storbritannien